Ковачић може бити:
 Ковачић, презиме

или:
 Ковачић (Книн), насеље града Книна, Хрватска
 Ковачић (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка